Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Squillari che ha battuto in finale Lucas Arnold Ker 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (primo turno)
 Carlos Costa (quarti di finale)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Albert Portas (quarti di finale)

 Dinu Pescariu (primo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (secondo turno)
 Hernán Gumy (semifinali)
 Fernando Vicente (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1998